Гуанакасте ()

 Гуанакасте — іспанська назва дерева Enterolobium cyclocarpum, типового в тропічних районах Америки
 Провінція Гуанакасте — провінція Коста-Рики
 Кордільєра-Гуанакасте — гірський хребет в Коста-Риці
 Природоохоронна територія Гуанакасте
 Національний парк Гуанакасте (Коста-Рика)
 Національний парк Гуанакасте (Беліз)